Токмак () — железнодорожный вокзал и станция Киргизских железных дорог на участке Луговая (эксп.) — Рыбачье (эксп.). Станция расположена в городе Токмак в Киргизии. Открыта в 1942 году.

Расстояние до узловых станций (в километрах): Луговая (эксп.) — 216, Рыбачье (эксп.) — 108.

Коммерческие операции (параграфы)

 1	Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.
 2	Прием и выдача мелких отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций.
 3	Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
 9	Прием и выдача мелких отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.
 П	Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа.

Примечания

Ссылки 
 Токмак (Киргизская железная дорога) на Викимапии

Железнодорожные вокзалы по алфавиту
Железнодорожные станции Киргизии